Zustand steht für:

 Zustand (Physik) eines physikalischen Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt
 Zustand (Quantenmechanik), quantenmechanische Beschreibung des physikalischen Zustands eines Systems
 Zustand, statistische Physik, siehe 
 Mikrozustand, mikroskopische Beschreibung eines thermodynamischen Systems
 Makrozustand, makroskopische Beschreibung eines thermodynamischen Systems
 Zustand (Mathematik), Funktionalanalysis
 Zustand (Entwurfsmuster), Bereich der Softwareentwicklung
 Zustand, Bearbeitungszustand eines Vorgangs in Informatik und Verwaltung, siehe Status (Arbeitsablauf) #Informationstechnik

Siehe auch
 Aggregatzustand (Zustandsform von Stoffen)
 Verkaufszustand (Handel)
 Zustandsraum (Begriffsklärung)

 Deutsche Zustände (Studie 2001–2011)
 endlicher Automat (Zustandsmaschine)
 Status quo (aktueller Zustand)